Higgins ist der Name folgender geografischen Objekte:

in Antarktika:
 Higgins-Canyon, Schlucht im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Higgins-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Gebiete in Australien:

 Higgins (Australian Capital Territory), Vorort von Canberra 
 Division of Higgins, Bundeswahlbezirk in Victoria

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Higgins (Arkansas)
 Higgins (Mississippi)
 Higgins (Montana)
 Higgins (New York)
 Higgins (North Carolina)
 Higgins (Oklahoma)
 Higgins (South Carolina)
 Higgins (Texas)

Higgins steht für Personen:

 Higgins (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Higgins bezeichnet:

 USS Higgins (DDG-76), einen Zerstörer der United States Navy
 Higgins-Boot, ein Landungsboot, siehe Landing Craft, Vehicle, Personnel

Siehe auch:

 O’Higgins